Сфінкс — страховисько, зображуване в єгипетському мистецтві в постаті лева з людською головою.
 Великий Сфінкс — монументальна скульптура в Гізі
 Канадський сфінкс — порода кішок, що виникла в результаті природної мутації.
 Донський сфінкс — порода кішок, що виникла природним шляхом і значно пізніше, ніж подібна (канадський сфінкс) вже розведена.
 Сфінкс — гірська вершина, розташована в Швейцарії над перевалом Юнгфрауйох.
 896 Сфінкс — астероїд головного поясу.
 «Сфінкс» — перший у Донбасі літературно-художній журнал. Виходив у Бахмуті у 1912 р.
 «Сфінкс» — астрономічна обсерваторія, розташована в Швейцарії на вершині Сфінкс на висоті 3 571 м.н.м.

 Сфінкс Олександр Юрійович — старшина Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.

Фільми 

  — американський пригодницький фільм 1981 року.
 «Сфінкс» — радянський художній фільм 1990 року

Див. також 
 Sphinx

Примітки